Jméno a příjmení Jan Smetana se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Smetana (farář) – český evangelický farář (1901–1967), otec Pavla Smetany
 Jan Smetana (historik) – český historik, archivář, spisovatel a žurnalista (* 1940)
 Jan Smetana (hydrolog) – hydrolog, ředitel Ústavu hydrodynamiky Československé akademie věd (1883–1962)
 Jan Smetana (lékař) – český vojenský lékař, autor prací z oboru hygieny a epidemiologie
 Jan Smetana (malíř) – český malíř (1918–1998)
 Jan Smetana (moderátor) – český moderátor a televizní sportovní komentátor a reportér (* 1982)